

Самбуж — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Самбуж — село в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства